Dick Tracy — компьютерная игра в жанре action, разработанная и выпущенная компанией Titus Interactive в 1990 году для платформ Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, DOS и ZX Spectrum по мотивам комиксов о приключениях полицейского детектива, а также на одноимённом кинофильме 1990 года.

Критика 

Игра получила крайне негативные отклики среди критиков. Ряд изданий назвал игру одной из самых худших игр, изданных на тот период времени. Издание для Commodore 64 заняла 8 место в десятке самых худших игр по версии журнала Commodore Format, издание для Atari ST — 7 место в списке худших игр, когда-либо издававшихся для этой платформы, по версии ST Format.

Примечания

Ссылки 

Игры для Amiga
Игры для Amstrad CPC
Игры для Atari ST
Игры для Commodore 64
Игры для DOS
Игры для ZX Spectrum
Компьютерные игры 1990 года
Компьютерные игры, разработанные Titus Interactive
Компьютерные игры по мотивам комиксов
Компьютерные игры по мотивам фильмов